Der Begriff Bundeshaushaltsgesetz steht für:

 das Bundeshaushaltsgesetz (Deutschland) in Deutschland
 das Bundeshaushaltsgesetz (Österreich) in Österreich